Тимино — название населённых пунктов в России:

 Тимино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Тимино — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Тимино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области, Андреевское сельское поселение.
 Тимино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области, Роксомское сельское поселение.
 Тимино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Тимино — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Тимино — деревня в Тарском районе Омской области.
 Тимино — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Тимино — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Тимино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Тимино — село в Юсьвинском районе Пермского края.
 Тимино — село в Каслинском районе Челябинской области.
 Тимино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Тимино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.